Фоссе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Бюзанси. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08176.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к востоку от Парижа, в 75 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 54 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 31 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 21 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 67,7 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 21 активных работали 19 человек (12 мужчин и 7 женщин), безработными были 2 мужчин. Среди 10 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Исторический памятник с 2011 года.
 Крест на кладбище (XVI век). Исторический памятник с 1907 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны